Richard Hall peut désigner :
 Richard Hall (1860-1942), peintre d'origine finlandaise qui exerça en France ;
 Richard Hall (1903-1982), compositeur et pédagogue anglais ;
 Richard Hall (1972-), footballeur et entraîneur anglais ;
 Richard Melville Hall (1965-), alias Moby, artiste de musique électronique américain ;
 Richard Hall, saxophoniste Jamaïcain.

Rich Hall peut désigner :
 Rich Hall (1954-), acteur, scénariste et producteur américain.